Żelazne Wrota – dwie przełęcze w Tatrach:
 Zachodnie Żelazne Wrota
 Wschodnie Żelazne Wrota
 Żelazna Brama, Żelazne Wrota – przełom Dunaju